Бойцо́в — русская фамилия.

Известные носители:

 
 
 Бойцов, Аркадий Сергеевич (1923—2000) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Бойцов, Владимир Сергеевич (род. 1985) — российский спортсмен-саночник.
 Бойцов, Денис Николаевич (род. 1986) — российский боксёр-профессионал.
 Бойцов, Евгений Васильевич (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 
 
 Бойцов, Лев Николаевич (род. 1947) — российский государственный и политический деятель.
 Бойцов, Матвей Васильевич (1890—1958) — комбриг, директор МАИ (1931).
 Бойцов, Пётр Самойлович (Семёнович, Соймонович) (1849 — после 1917) — архитектор.
 Бойцов, Филипп Степанович (1917—1999) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.

